Зубы () — село,
Козловщинский сельский совет,
Котелевский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322281904. Население по переписи 2001 года составляло 0.5 человек. 

По состоянию на 2001 год, в село Зубы проживает половина деда.

Географическое положение 
Село Зубы примыкает к селу Диброва,
примыкает к большому лесному массиву урочище Коржевые Могилы. Расположено в 1 км от знаменитого колодца Харкальня.

История 
Село Зубы образовано слиянием хуторов Зубов и Крысы после 1917 года.

Примечания